FAX est un sigle signifiant  (en français, arme thermobarique).
 un fax, apocope de  est un télécopieur.